Berzeliigatan kan avse:

Berzeliigatan, Borås
Berzeliigatan, Eskilstuna
Berzeliigatan, Falköping
Berzeliigatan, Göteborg
Berzeliigatan, Jönköping
Berzeliigatan, Linköping